Les 500 miles d'Indianapolis 2013 se sont déroulés le dimanche  sur l'Indianapolis Motor Speedway.

Grille de départ 
Le pilote américain Ed Carpenter a réalisé la pole avec une moyenne sur quatre tours de .

(R) = Rookie (débutant) aux 500 miles d'Indianapolis; (V) = Ancien vainqueur des 500 miles d'Indianapolis

Classement final 

Un (R) indique que le pilote était éligible au trophée du  (« meilleur débutant de l'année »).
Un (V) indique que le pilote est un ancien vainqueur de la course.

Notes et références

Annexes

Articles connexes
 IndyCar Series 2013

Indianapolis 500
Sport aux États-Unis en 2013
Sport automobile en 2013
Sport en mai 2013
Mai 2013 aux États-Unis